Coups de cœur (titre original : Heartbeat) est un roman écrit par Danielle Steel, paru aux États-Unis en 1991 puis en France en 1992.

Synopsis 
Bill Thigpen est un producteur de séries télévisées divorcé qui neuf années plus tard rencontre par hasard un soir dans un supermarché Adriane Townsend. C'est le coup de foudre, attirés l'un par l'autre ils entament une relation durable faisant face ensembles aux péripéties de la vie.

Notes et références 

Roman de Danielle Steel
Roman américain paru en 1991